Campionatul Mondial de Handbal Feminin din 2003, cea de-a 16-a ediție a Campionatul Mondial de Handbal Feminin organizat de Federația Internațională de Handbal, s-a desfășurat în Croația, între 2 decembrie și 14 decembrie 2003. La competiție au luat parte 24 echipe din cinci confederații. Campionatul Mondial a fost câștigat de Franța.

Calificări
Următoarele echipe au jucat la Campionatul Mondial de Handbal Feminin din 2003

Grupele preliminare

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupele principale
Primele două echipe din fiecare grupă s-au calificat în semifinale. Echipele de pe al treilea loc au jucat meciuri între ele pentru a se stabili ocupantele locurilor 5 și 6.

Grupa I

Grupa a II-a

Runda finală

Clasamente și statistici

Clasament final

Echipa Campionatului Mondial

Top Portari

Golgheteri

Legături externe
 
 

2003 în handbal
2003
Handbal în Croația
Competiții internaționale de handbal găzduite de Croația